Forbes - uma revista de economia

Pessoas
Henry Ogg Forbes
James Forbes

Localidades

Forbes (Dacota do Norte)

Outros
Forbes (banda)

Forbes